North Square steht für:

 North Square (Boston), Platz in Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten
 North Square (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2000)